Хроники Харона. Энциклопедия смерти — книга-исследование в жанре фолк-хистори темы смерти. Автор — Александр Лаврин. Впервые была издана в России в 1991 году, в дальнейшем была переиздана в 1993, 1995, 2009 годах, а также переведена на 5 языков.

О книге

Название и история книги 
В 1991 году книга впервые была издана под названием 1001 смерть, однако в дальнейшем была переименована в Хроники Харона. Энциклопедия смерти.

Содержание книги

Содержания в более ранних изданиях 
Более ранние издания книги содержали главу «Смерть в малых жанрах русского фольклора».

Содержание в текущем издании 
 Перед стеной (предисловие)
 Что такое смерть
 По стопам Лазаря, или Воскресшие из мёртвых
 Жизнь после смерти, или Прав ли доктор Моуди?
 Эликсиры бессмертия
 Можно ли предсказать смерть?
 XX век: калейдоскоп смертей
 Терроризм
 Знаменитые террористы
 Эвтаназия, или Право на смерть
 История смертных казней
 Ритуальные убийства и человеческие жертвоприношения
 Анатомия убийства
 Знаменитые убийцы
 Демон самоубийства
 Похоронные обряды
 Города мёртвых
 Приключения покойников
 Курьёзы смерти
 Словарь избранных смертей

Книги о смерти
Книги 1991 года
Энциклопедии России
Научно-популярные книги
Книги о серийных убийцах
Энциклопедии на русском языке